Biografies:
Federico Magallanes González (1976), futbolista uruguaià
Fernão de Magalhães (~1480-1521), navegant portuguès que, a les ordres de Castella, que dirigí l'expedició que feu la volta al món per primera vegada 
 Gonçalves de Magalhães (Río de Janeiro, 1811 – Roma, 1882), metge, professor, diplomàtic, polític
 Pero de Magalhães Gândavo (1540-1580), historiador i cronista portuguès
 Astronomia:
 Núvols de Magalhães, grup de galàxies pròximes a la Via Làctia
Gran Núvol de Magalhães, galàxia irregular que orbita al voltant de la Via Làctia 
 Petit Núvol de Magalhães, galàxia nana que sembla orbitar voltant la Via Làctia 
 Magellan, sonda espacial d'exploració del planeta Venus
 Esports: Club Deportivo Magallanes, club de futbol de Santiago de Xile 
 Esdeveniments:Expedició de Magalhães-Elcano (1519-1522), expedició iniciada per Fernão de Magalhães i continuada per Juan Sebastián Elcano coneguda per haver estat la primera circumnavegació reeixida del planeta 
 Toponímia:
 Estret de Magallanes, cos d'aigua que connecta l'oceà Atlàntic i el Pacífic 
Regió de Magallanes i de l'Antàrtica Xilena, regió de Xile
 Estádio Dr. Magalhães Pessoa, estadi de futbol de Leiria (Portugal)
 Zoologia:
 Cotorra de Magallanes (Enicognathus ferrugineus), ocell de la família dels psitàcids que habita boscos, praderies i ciutats 
 Oca de Magallanes (Chloephaga picta), ocell de la família dels anàtids que habita planures semiàrides de muntanya des del sud de Xile
 Pluvial de Magallanes, ocell de l'Amèrica del Sud, de nom científic Pluvianellus socialis
 Gavina de Magallanes (Leucophaeus scoresbii), ocell marí de la família dels làrids d'hàbits costaners
 Picot de Magallanes
 Pingüí de Magallanes (Spheniscus magellanicus), ocell marí de la família dels esfeníscids